

Cinema
 Nomis, noto poi come Night Hunter – film del 2018, diretto da David Raymond

Persone
 Antonio Nomis di Pollone – funzionario e politico italiano
 Augusto Nomis di Cossilla – politico italiano
 Francesco Nomis di Valfenera e Castelletto – politico italiano
 Lorenzo Nomis di Valfenera e Castelletto – politico italiano
 Luigi Nomis di Cossilla – nobile italiano
 Mario Nomis di Cossilla – militare e politico italiano